Boldești se poate referi la localitățile:
 Boldești, Alba
 Boldești, Iași
 Boldești, Prahova
 orașul Boldești-Scăieni din județul Prahova
Sau la comunele
 comuna Boldești-Gradiștea, Prahova

Vezi și 
 Bolda
 Boldea
 Boldu
 Bolduț
 Boldur
 Boldurești
 Listă de nume românești - litera B

Toponime românești